Киаран (, ) — гэльское мужское имя, которое означает «чернявый». Образовано путём добавления суффикса -an к слову ciar («чёрный», «тёмный»). Женская форма имени — Киара (Ciara).

Считается, что Киар, сын Фергуса мак Роха дал имя племени киаррагов, от которого произошло название ирландского графства Керри. Среди 12 равноапостольных ирландских святых фигурируют Киаран Сайгирский и Киаран Клонмакнойсский.

Англизированные формы имени — Киран, Кирон, Кирен (варианты написания: Ciaran, Kieran, Kyran, Keiron, Keiren, Kieren, Keiran, Ceiran и т. д.).

Святые 
  (fl 501—530), память 5 марта.
 Киаран из Клонсоста (Ciarán of Clonsost), память 30 апреля.
 Киаран мак Колга (Ciarán mac Colga), память 19 мая.
 Киаран Набожный, составивший «Житие святого Патрика» (умер 14 июня 775), память 14 июня.
 Киаран Клонмакнойсский (fl 516—546), память 9 сентября.

Примечания